Sograndio puede referirse a:

Sograndio, parroquia del concejo asturiano de Oviedo, en España.
Sograndio, parroquia del concejo asturiano de Proaza, en España.